Zapała ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Zapała (* 1982), polnischer Eishockeyspieler
 Ryszard Zapała (1940–2012), polnischer  Radrennfahrer